18-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 28 октября 1956 года. Победителем турнира стал московский «Спартак» (шестой чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона класс «А» покинули минский «Спартак» и куйбышевские «Крылья Советов». Вместо них в группу сильнейших вошли кишинёвский «Буревестник» и ОДО из Свердловска.

Московский «Спартак» сразу начал этот чемпионат с побед. Выиграл у дебютанта группы сильнейших ОДО 6:0; «Динамо» из Тбилиси — 3:2; «Шахтера» — 5:0 и «Буревестника» — 3:0. Это позволило ему на три очка опередить ближайших конкурентов — «Торпедо» и ЦДСА на три очка. Несмотря на то, что в следующих трех турах «Спартак» смог завоевать всего два очка, ему удалось удержать лидирующую позицию. В конце первого круга с красно-белым клубом сравнялись «Торпедо» и «Буревестник».

В первом же матче второй половины чемпионата «Спартак» разгромил кишинёвский клуб со счётом 9:2. К 16-му туру чемпионата с 20-ю очками на второе место пробилось столичное «Динамо». Но «Спартаку» по ходу турнира удалось увеличить отрыв от бело-голубого клуба. Третье место занял ЦДСА.

Итоговая таблица 

Матч, 04.09.1956, «Динамо» (Киев) — «Торпедо» (Москва) 0:1 (Метревели) не доигран из-за возникших беспорядков сразу после забитого мяча на 22-й минуте. Переигран заново на следующий день.

Лучший бомбардир — Василий Бузунов (ОДО Свердловск) — 17 мячей.

Чемпионская гонка

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1956
1956